"San Polo" pode ser:
 San Polo, bairro de Veneza
 San Polo di Piave, comuna italiana do Vêneto
 San Polo Matese, comuna italiana do Molise
 Campo San Polo, em Veneza
 San Polo d'Enza, comuna italiana da Emilia Romagna
 San Polo dei Cavalieri, comuna italiana do Lácio

Ver também
 

Desambiguações de topônimos